Zadina má více významů:

 zadina – odpad při výmlatu a čištění obilí (nevyvinuté, uschlé zrní a semena plevele). Užívá se jako krmení pro drůbež a v zimě k přikrmování ptactva. V přeneseném smyslu je slovo zadina expresivum (např. „není to žádná zadina“ znamená „není to bezvýznamný člověk“). Zdrobněle zadinka.
příjmení Zadina, přechýleně Zadinová – v ČR je nosí celkem 714 osob (2016).
 Filip Zadina (* 1999) – český lední hokejista
 Josef Zadina (1887–1957) – československý politik, ministr a poslanec
 Josef Zadina (fotbalista) (* 1942) – český fotbalový trenér
 Libuše Zadinová, provdaná Baudyšová (1877–1954) – česká spisovatelka, dramatička a překladatelka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
výskyt příjmení v ČR na KdeJsme.cz
výskyt příjmení v ČR na KdeJsme.cz

Česká příjmení